uBC Fumetti – sito web italiano dedicato ai fumetti
 Università della Columbia Britannica – Università del Canada